

Politica
 Saiuz na demokratichnite sili – Unione delle Forze Democratiche, partito politico bulgaro
 Scheda di sicurezza
 Servizio di Sicurezza – agenzia di spionaggio
 Slovenska demokratska stranka – Partito Democratico Sloveno, partito politico sloveno
 Società della Salute – consorzio pubblico per la gestione delle problematiche della salute in Toscana
 Sozialistischer deutscher Studentenbund – Lega tedesca degli studenti socialisti 1946-1970
 Srpska Demokratska Stranka – Partito Democratico Serbo, partito politico della Bosnia ed Erzegovina
 Students for a Democratic Society – organizzazione studentesca della New Left

Chimica 
 SDS – sodio dodecilsolfato

Codici 
 SDS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sado Shima (Giappone)
 sds – codice ISO 639-3 della lingua sendi

Religione 
 S.D.S. – sigla della Società del Divin Salvatore (Salvatoriani) 
 S.D.S. – sigla delle Suore del Divin Salvatore (Salvatoriane)

Tecnologia
SDS – tipo di codolo per utensili